

Geografia
 Rougier Hill – collina libera dal ghiaccio dell'Antartide

Persone
 Adrien Rougier (1892-1984) – compositore, direttore d'orchestra, organaro, organista francese
 Jean Rougier (1885-1952) – politico francese
 Louis Rougier (1889-1982) – filosofo francese

Altro
 Palazzo Rougier – edificio storico di Milano